Typ 78 steht für:

 MÁVAG-Typ 78, ungarische Baureihe von Tenderlokomotiven
 Peugeot Typ 78, Automodell von Peugeot

Siehe auch:
 Lotus 78 (auch Lotus Type 78), Formel-1-Rennwagen von Lotus

Abkürzung